

См. также 
 Старчаков, Александр Осипович